Сокращение DIL может обозначать:

 Тип корпуса микросхем (см. DIP)
 «Словарь ирландского языка» (см. Dictionary of the Irish Language)
 DIL — Direct In Line или прямой входящий вызов. В телефонии — входящий вызов, поступающий по внешней линии, автоматически направляется предварительно запрограммированному адресату.